Leon Kossoff – pittore britannico di origine russa
 Paul Kossoff – chitarrista inglese